PIM est un sigle qui peut faire référence à :
 Protocol Independent Multicast, un protocole de routage multicast ;
 PIM, un logiciel d'archivage ;
 personal information manager (en français, gestionnaire d'informations personnelles) ;
 Product Information Management, un gestionnaire centralisant la gestion des données produits d'un fabricant ou d'un distributeur ;
 phase d'initiation militaire, l'instruction de base à l'École royale militaire (Belgique) ;
 personnel interné militaire ou prisonnier interné militaire, un prisonnier Viet-Minh utilisé comme porteur par l'Armée française pendant la Guerre d'Indochine ;
 initiative PIM, initiative pour les petites îles de Méditerranée. Cette initiative est portée par la Délégation Europe & International du Conservatoire du littoral français. Elle a pour but de promouvoir les projets de conservations sur les territoires insulaires de Méditerranée. 
 plan d'intervention médicale, en Belgique ;
 Passeport Internet et Multimédia, attestation des capacités à utiliser un équipement informatique et les services de base d’internet.

Prénom 
Pim est un prénom néerlandais.

Autres 
Pim peut aussi désigner :
 Pim, une rivière de Russie ;
 Pim, une série animée diffusée sur TF1 en 2000 ;
 pim, une pierre polie utilisée comme unité de poids et comme moyen de paiement dans l'Antiquité.